Tomari bezeichnet:

 ein Rajon in der Oblast Sachalin, siehe Rajon Tomari
 die Hauptstadt dieses Rajon, siehe Tomari (Russland)
 ein Dorf in der japanischen Unterpräfektur Shiribeshi auf Hokkaidō, siehe Tomari (Hokkaidō)
 ein Dorf in der japanischen Unterpräfektur Nemuro auf Hokkaidō, heute das russische Dorf Golownino
 ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Tottori, siehe Tomari (Tottori) (eingemeindet nach Yurihama (Tottori))
 ein Kernkraftwerk in der Nähe dieses Dorfes, siehe Kernkraftwerk Tomari
 ein Stadtteil von Naha, Präfektur Okinawa, Japan, siehe Tomari (Okinawa)

Tomari ist der Familienname folgender Personen:

 Shiho Tomari (* 1990), japanische Fußballspielerin